Menard County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Menard County (Illinois)
 Menard County (Texas)